Miejscowości o tej nazwie:
 Bredon – wieś i civil parish w Anglii

Osoby o tym nazwisku:
 Anne Bredon – amerykańska piosenkarka